Jezeršek est un nom de famille slovène notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Andrej Jezeršek (né en 1982), coureur du combiné nordique slovène ;
 Barbara Jezeršek (née en 1986), fondeuse slovène.

Notes et références